L'église de cercle, Ringkirche en allemand, dans la capitale du Land de Hesse est une église protestante, qui a été construite de 1892 à 1894 dans le style néoroman. Elle est située sur l'avenue Ringstraße qu'elle surplombe de ses deux tours de 65 mètres de haut. 

Architecture néo-romane en Allemagne
Ringkirche
Temple protestant en Allemagne
Wiesbaden Ring